Glob – określenie każdego ciała niebieskiego wchodzącego w skład układu planetarnego. Zazwyczaj jednak określenie odnosi się tylko do Ziemi (glob ziemski), odnosi się wówczas tylko do planety bez gazowej powłoki.

Zobacz też 
 globus

Przypisy 

Planetologia